Myrtle Avenue – ulica w Nowym Jorku
 Myrtle Avenue – stacja metra w Nowym Jorku